vorpommersch bezieht sich auf:
 Vorpommern, westlich der Oder gelegener Teil Pommerns
 Mecklenburgisch-Vorpommersch, Dialekt des Ostniederdeutschen